Duffy puede referirse a: 

 Aimee Anne Duffy (1984-)
 Aimée Duffy
 Bob Duffy (baloncestista 1922)
 Bob Duffy (baloncestista 1940)
 Carol Ann Duffy (1955-)
 Darryl Duffy (1984-)
 Duffy Abalde (1987-)
 Francis P. Duffy (1871-1932)
 Karen Duffy (1962-)
 Keith Duffy
 Patrick Duffy (1949-)
 Richard Duffy (1985-)